Libera kan syfta på:

 Libera –  ungdomssektionen i kyrkokören från St. Philips Church i Norbury i södra London
 Libera (gudinna) – vinets, fruktbarhetens och frihetens gudinna i den romerska mytologin
 Libera me –  benämningen på en inom den romersk-katolska kyrkans begravningsceremoniel förekommande växelsång
 Libera Me (musikalbum) – ett studioalbum från 2008 med det spanska progressiva power metal-bandet DarkSun
 771 Libera – en asteroid i huvudbältet